

События 
 В истории Рима год известен как год шести императоров.
 Консулы Гай Фульвий Пий и Понтий Прокул Понтиан. Консул-суффект Публий Лициний Валериан.
 Апрель — В Африке жители убили прокуратора, назначенного Максимином и разорявшего страну. В Тиздре (рядом с современным городом Эль-Джем) императорами провозглашены консуляр Гордиан и его сын Гордиан. Они прибыли в Карфаген. Африка и Ливия отложились от Максимина. Сенат объявляет Максимина низложенным, а двух Гордианов — августами.
 Апрель-май — Императоры Рима Гордиан I, Марк Антоний (159—238), и Гордиан II, Марк Антоний (191—238).
 Апрель — Максимин двинулся на Италию и перешёл через Альпы. Начало мая — Против Гордианов выступил стоявший в Нумидии III Августов легион во главе с наместником Нумидии Капелианом и карфагеняне. Капелиан разгромил Гордиана II, который погиб. Гордиан I покончил с собой. Сенат провозглашает августами сенаторов Бальбина и Максима, а также под давлением народа делает цезарем Гордиана III, внука Гордиана I.
 Май-июль — Император Рима Бальбин, Децим Целий Кальвин (178—238).
 Май-июль — Император Рима Максим I, Марк Клодий Пупиен (164—238).
 Май 238 года — февраль 244 года — Император Рима Гордиан III, Марк Антоний (225, 20.1-244, 11.2). Внук Гордиана I по матери.
 Максим отправился воевать с Максимином, а Бальбин остался в Риме. Максимин осадил Аквилею на севере Италии, но безуспешно. В гневе он казнил своих военачальников. Воины его испытывают бедствия. 10.5 — Максимин убит солдатами. Май — Смута в Риме. Борьба между преторианцами и народом. Пожар в Риме.
 Июль — Во время Капитолийских состязаний солдаты убили императоров Максима и Бальбина и провозгласили августом Гордиана. III Августов легион разбит и расформирован. Выступление карфагенян подавлено.
 Начало наступления германских племён в районе Чёрного моря на империю.
 Подавление восстания губернатора Ляодуна Гунсунь Юаня. Когурёсцы оказали помощь вэйским войскам.

Скончались 
 Пупиен
 Максимин Фракиец
 Гордиан II
 Гордиан I
 Бальбин

См. также